San Paolo kan syfta på:

 San Paolo – en ort och kommun i provinsen Brescia i regionen Lombardiet i Italien
 San Paolo Albanese – en ort och kommun i provinsen Potenza i regionen Basilicata i Italien
 San Paolo d'Argon – en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien
 San Paolo di Civitate – en ort och kommun i provinsen Foggia i regionen Apulien i Italien
 San Paolo Solbrito – en ort och kommun i provinsen Asti i regionen Piemonte i Italien